В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе E и группе F Топ-16 Евролиги 2015/2016. Матчи пройдут с 29 декабря 2015 по 7 апреля 2015 года. Составы группы был определён по результатам регулярного сезона (без жеребьёвки). В каждой группе примут участие 8 команд, которые сыграют друг с другом в два круга. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф Евролиги 2015/2016.

Формат 
В каждой группе команды играют друг против друга дома и в гостях по круговой системе. Игровыми днями будут 29–30 декабря, 7–8 января, 14–15 января, 21–22 января, 28–29 января, 4–5 февраля, 11–12 февраля, 25–26 февраля, 3–4 марта, 10–11 марта, 17–18 марта, 24–25 марта, 31 марта–1 апреля и 6–7 апреля 2016.

В случае равенства очков между двумя или более командами по завершении Топ-16, положение команд определяется по дополнительным критериям в следующем порядке:
 Результаты личных встреч.
 Разница забитых и пропущенных очков в личных встречах.
 Разница забитых и пропущенных очков в Топ-16.
 Количество забитых очков в Топ-16.
 Сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче Топ-16.

Группа E

Положение команд 

|}

Первый круг

Второй круг

Группа F

Положение команд 

|}

Первый круг

Второй круг

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь Топ 16

Евролига 2015/2016